Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier III, se dispute à Tokyo du 4 au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Mashona Washington, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Shinobu Asagoe et Katarina Srebotnik.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 2004
Japon
Sport au Japon en 2004
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en octobre 2004